Il singolare del torneo di tennis Tasmanian International 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Jie Zheng che ha battuto in finale Gisela Dulko 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Amy Frazier (primo turno)
 Gisela Dulko (finale)
 Iveta Benešová (semifinali)
 Shinobu Asagoe (secondo turno)

 Anabel Medina Garrigues (secondo turno)
 Maria Elena Camerin (secondo turno)
 Dinara Safina (secondo turno)
 Klára Koukalová (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tasmanian International 2005